Pfarrkirche Pötzleinsdorf steht für folgende Pfarrkirchen:

 Neue Pfarrkirche Pötzleinsdorf, Patron Christus der König
 Alte Pfarrkirche Pötzleinsdorf, Patron heiliger Ägidius